

Cinema 
 Un uomo d'affari – film del 1924 diretto da Rupert Hughes
 Un uomo d'affari – film del 2009 diretto da Joe Otting

Lavoro 
 Uomo d'affari – professione
 Uomo d'affari – altro nome del finanziere, professione

Letteratura 
 L'uomo d'affari – racconto di Edgar Allan Poe del 1840

Pagine correlate 
 Un uomo d'affari